Губерта — самка гиппопотама, одно из самых известных животных в истории Южной Африки.

В ноябре 1928 года Губерта покинула место своего обитания в устье реки Санта-Люсия в Зулусском королевстве и отправилась в 1600-километровое путешествие в Восточную Капскую провинцию, продлившееся 3 года. За это время Губерта стала знаменитостью в Южной Африке и привлекла к себе толпы поклонников. Посчитав её особью мужского пола, пресса изначально присвоила животному имя Губерт.

Она на некоторое время задержалась около устья реки Оланга, где была предпринята неудачная попытка её захвата с целью поместить в . После этого она отправилась на юг в Дурбан, где посетила пляж и .

При приближении к реке Умгени она стала почитаема в племенах зулусов и коса.

В марте 1931 года Губерта прибыла в Ист-Лондон. Но несмотря на то, что она была защищена указом Royal Game, через месяц её застрелили охотники.

После протестов общественности охотников арестовали и присудили к уплате штрафа в размере 25 фунтов. Тело Губерты было отправлено в Лондон, где из него таксидермисты сделали чучело. В 1932 году чучело возвратили в Южную Африку, где его встречали 20 000 человек. Сейчас его можно увидеть в музее  в городе Кинг-Уильямс-Таун.

Путешествие Губерты послужило сюжетом для книги немецкой писательницы Греты Вайскопф «Hubert, das Flusspferd».

Ссылки 
 Сайт Губерта
 Музей Amathole

Знаменитые бегемоты
Знаменитые животные по алфавиту